Makaria (griechisch  „Glückseligkeit“, lateinisch Macaria) ist:

in der antiken Mythologie:
 Makaria (Tochter des Herakles) und Tochter der Deianeira
 Makaria (Tochter des Hades)

in der antiken Geographie:
 Quelle bei Trikorythos im Norden der Ebene von Marathon
 Makaria (Messenien), die Ebene des Pamisos in Messenien

Außerdem:
 „Der Makaria“, ein Gedicht von Theodor Körner, einem gleichnamigen Leipziger Verein gewidmet
 AMV Makaria Bonn, musikalische Studentenverbindung an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn

Siehe auch:
 Corps Makaria